Fuente Palmera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente Palmera (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Fuente Palmera (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar